Леиф Нильсен (; 28 мая 1942, Копенгаген) — датский футболист, вратарь. Выступал за сборную Дании.

Футболист года в Дании 1966.

Биография

Клубная карьера 
Начинал профессиональную карьеру в клубе первого дивизиона Дании «Фрем». В 1963 году вместе с командой добился выхода в высшую лигу, выиграв первый дивизион. В том же году Нильсен был приглашён в сборную Копенгагена для участия в Кубке ярмарок 1963/64. На турнире он сыграл в выездном матче с лондонским «Арсеналом», в котором Копенгаген одержал победу со счётом 3:2, но по сумме двух встреч сильнее оказался «Арсенал» — 4:9. В составе «Фрема» в высшей лиге Нильсен провёл четыре сезона, в 1966 и 1967 годах занимал с командой второе место в лиге и также участвовал в Кубке ярмарок. Интересно, что в этот период за «Фрем» выступал его полный тёзка, нападающий Леиф Нильсен (1943 г. р.), который стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании в 1967 году.

В 1968 году вратарь стал игроком американского клуба «Хьюстон Старз», за который сыграл 30 матчей в Североамериканской футбольной лиге. Через год Нильсен вернулся в Европу, где отыграл три сезона за шотландский клуб «Гринок Мортон». В 1971 году перешёл в «Селтик», но ни одного матча за новый клуб не провёл и завершил игровую карьеру в 1972.

Карьера в сборной 
В 1964 году Нильсен был включён в заявку сборной Дании на финальную часть чемпионата Европы. Дебютировал за сборную на этом же турнире в полуфинальной встрече со сборной СССР (0:3). Также сыграл в матче за третье место со сборной Венгрии (1:3) и по итогам турнира занял с командой четвёртое место.

После окончания чемпионата, Нильсен на несколько лет остался основным вратарём сборной Дании и в её составе принимал участие в отборочных турнирах к чемпионату мира 1966 и чемпионату Европы 1968. Всего в период с 1964 по 1967 год сыграл за сборную 28 матчей и пропустил 53 мяча.

Ссылки 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Фрем»
Игроки ФК «Хьюстон Старз»
Игроки ФК «Гринок Мортон»